Magyarország járásainak listája 2019 végén az alábbi. A népesség és a terület, valamint a települések száma és jogállása a Magyar Köztársaság 2019. évi Helységnévkönyvében közzétett, 2019. január 1-jére vonatkozó adat. A települések száma magába foglalja a városokét is. A járási beosztást 2015. április 1-jétől új kormányrendelet szabályozza, ez azonban a területi beosztást nem módosította.

A járások száma eredetileg (2013. január 1-jén) 175 volt, de számuk a Polgárdi járás 2014 végi megszűnésével 174-re csökkent. Budapesten a kerületenként megszervezett fővárosi kerületi hivatalok felelnek meg a járási hivataloknak, így itt a járásoknak megfelelő területi egységek a kerületek, melyek száma 23.

Források 
 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
 

Jarasok